Фінал Кубка Іспанії з футболу 2009 — футбольний матч, що відбувся 13 травня 2009 року. У ньому визначився 107-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2009 у футболі
2009 в іспанському спорті